

Персоналії 

 Кахал Бру — ірландський революційний лідер
 Магнус Бру — шведський джазовий трубач
 Федеріко Ларедо Бру — 8-й президент Куби
 Франсіско Бру — іспанський футболіст

Топоніми 

 Бру — місто в комуні Уппландс-Бру, лен Стокгольм, Швеція
 Бру — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Бру-Верне — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Дамп'єрр-су-Бру — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Ле-Меній-Бру — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Уппландс-Бру — комуна в лені Стокгольм у центральній Швеції
 Бру-сюр-Шантерен — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна

Інше 
 Бру — група споріднених народів з числа гірських кхмерів
 Бру-ванк'єу — народ у В'єтнамі та Лаосі
 Бру-на-Бойн — комплекс із 40 могильних курганів в Ірландії, розташований в долині річки Бойн